Bende – miasto w Nigerii, w stanie Abia.

Miasta w stanie Abia